Popowka () – nazwa m.in. kilkudziesięciu toponimów w Rosji i Kazachstanie

m.in.:

 Popowka – wieś w obwodzie amurskim
 Popowka – wieś w Baszkortostanie
 Popowka – wieś w obwodzie kostromskim
 Popowka – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Popowka – wieś w rejonie rylskim obwodu kurskiego (sielsowiet niekrasowski)
 Popowka – wieś w rejonie rylskim obwodu kurskiego (sielsowiet nikolnikowski)
 Popowka – chutor w obwodzie leningradzkim
 Popowka – wieś w obwodzie nadmorskim
 Popowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie nowosybirskim
 Popowka – wieś w obwodzie omskim
 Popowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie orenburskim
 Popowka – wieś w obwodzie swierdłowskim
 Popowka – wieś w obwodzie tulskiim
 Popowka – wieś w Udmurcji
 Popowka – chutor w obwodzie wołgogradzkim

Zobacz też 
 Popówka

Strony ujednoznaczniające